Следва списък на водните електроцентрали в България, като в него са включени и помпено-агрегатните ВЕЦ-ове.

Бележки

Източници 
 

 
Списъци за България